Ночебуена има више значења:

 Ночебуена (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ночебуена, Лоте Веинтисинко (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ночебуена (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику